Андрей Владимирович Романов:
 Романов, Андрей Владимирович (1879—1956) — член рода Романовых, великий князь.
 Романов, Андрей Владимирович (1945—2014) — советский и российский поэт, литературовед, издатель.
 Романов, Андрей Владимирович (в монашестве Спиридон; род. 1980) — архиерей Украинской православной церкви (Московского патриархата); епископ Вишневский, викарий Киевской епархии.